Název Lisowice může označovat:

Sídlo v Polsku

 Lisowice, obec v gmině Pawonków v Slezském vojvodství,
 Lisowice, obec v gmině Prochowice v Dolnoslezském vojvodství.